

Localidades 
 Exeter
 Exeter (Califórnia)
 Exeter (Pensilvânia)
 Exeter (Illinois)
 Exeter (Missouri)
 Exeter (Nebraska)
 Exeter (Nova Hampshire)
 Exeter (Rhode Island)

Outros 
 HMS Exeter
 Exeter City Football Club
 Exeter (filme)

Desambiguações de topônimos